Torre de les Hores (Cervià de Ter), a Cervià de Ter
 Torre de les Hores (Martorell), antiga residència del filòsof Francesc Pujols a Martorell (Baix Llobregat)
 Torre de les Hores (Palau-sator), torre medieval de Palau-sator (Baix Empordà)
 Torre de les Hores (Pals), torre mestra de l'antic castell de Pals (Baix Empordà)
 Torre de les Hores (Solsona), campanar de la ciutat de Solsona a la plaça de Sant Joan
 Torre de les Hores (Son), torre medieval del poble de Son (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Torre de les Hores (Palma)''', primera torre rellotgera de tots els regnes hispànics, precedent de l'actual Rellotge d'en Figuera